Chapinville steht für: 

 Chapinville (Massachusetts), Ort im Worcester County, Massachusetts, USA 
 Chapinville (New York), Ort im Otsego County, New York, USA